«Стэ́йси» (), также известен как «Стейси: Атака зомби-школьниц» — японская зомби-комедия режиссёра Наоюки Томомацу, рассказывающая о мире, в котором девочки-подростки неминуемо превращаются в зомби. Выпущена в 2001 году. Основана на новелле рок-музыканта , напечатанной в 1997 году.

Сюжет 
В ближайшем будущем человечество поразила страшная болезнь. Все девушки в возрасте от 15 до 17 лет после периода так называемой предсмертной радости умирают, после чего воскресают в качестве стэйси (нарицательное по имени самой первой жертвы) — живых мертвецов, единственная цель которых пожирать человеческую плоть. Повторно убивать стэйси лучше всего разрезанием на 165 частей. Мировое население уменьшается за несколько лет наполовину.

В фильме развиваются несколько сюжетных линий.

Доктор Инугами Сукэкиё, охраняемый военными, ведёт исследование таинственной болезни. Для этого он проводит многочисленные эксперименты на стэйси, используя в качестве подопытных переродившихся студенток женского музыкального учебного заведения. Одна из них, Момо — названная сестра помощника доктора Ариты, который устроился на эту работу только чтобы найти девушку и увести отсюда. Арита приглянулся начальнице охраны, работающей ради возможности убивать девушек, более молодых чем она.

Производить повторное убиение вправе только родственники стэйси и правительственный отряд «Ромеро»; однако бойцам отряда трудно оставаться хладнокровными.

Три подружки решают заработать перед неминуемой смертью и объединяются в нелегальный отряд для уничтожения стэйси «Дрю», клиенты которому найдутся поскольку «Ромеро» очень заняты. Их первый заказ — никто иная как Момо, повторно убить которую попросил её отец.

Девушка Эйко, у которой уже начался период предсмертной радости, выбирает провести свои последние дни с одиноким молодым человеком Сибукавой, занимающимся изготовлением кукол-марионеток; он же согласно её замыслу должен будет и повторно убить её после превращения в стэйси. Сибукава принимает предложение, а затем и влюбляется в Эйко.

Создатели 
 Наокацу Ито — продюсер.
 Наоюки Томомацу — режиссёр.
 Кэндзи Ацуси — автор литературной основы.
 Тисато Оогавара — сценарист.
 Масахидэ Ииока — оператор.

Актёры

 Нацуки Като — Эйко
  — Шибукава
  — Арита
  — Момо
  — военный
  — стэйси, повторно убитый «Ромеро»
  — стэйси, повторно убитый «Ромеро»
  — Мацуи
  — в рекламе бензопилы
  — в рекламе бензопилы
  — Джефф
  — капитан Сунага
  — вице-капитан Харухи
  — Рокуяма
 Ясутака Цуцуи — Инугами Сукэкиё

 Томока Хаяси — Нозоми
 Юкидзиро Хотару
 Сиро Мисава
 Масаёси Ногами — отец Момо

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Японии 2001 года
Фильмы ужасов 2001 года
Кинокомедии 2001 года
Фильмы ужасов Японии
Романтические кинокомедии Японии
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы о зомби